Chatto ist der Familienname folgender Personen:

Beth Chatto (1923–2018), britische Gärtnereibesitzerin
Daniel Chatto (* 1957), britischer Künstler und Schauspieler

Chatto ist der Kurzname von

 Virendranath Chattopadhyaya (1880–1937), indischer Journalist und Intellektueller

Siehe auch:
 Chato (Begriffsklärung)